John Gillies est un nom pouvant désigner:

 (1712-1796), ministre et théologien écossais
John Gillies (1747-1836), historien écossais
John Gillies (1792-1834), médecin et botaniste écossais
 (1832-1897), homme politique néo-zélandais
 (1837-1889), homme politique canadien en Ontario
 (1918-1991), joueur écossais de football
 (né en 1960), artiste et musicien australien

Voir aussi
 (né en 1994), joueur américain de hockey sur glace

Gillies, John
en:John Gillis